Het ATP-toernooi van Cincinnati 2018 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 12 tot en met 19 augustus 2018 in de Amerikaanse stad Cincinnati gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2018 trok 194.035 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati